Pigeon River (engl. für „Taubenfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Pigeon River (Pigeon Lake), in Ontario
 Pigeon River (Winnipegsee), in Manitoba

Grenzfluss zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten:
 Pigeon River (Oberer See), in Minnesota, Vereinigte Staaten, und in Ontario, Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Pigeon River (French Broad River), in Tennessee und North Carolina
 Pigeon River (Huronsee), zur Saginaw Bay in Michigan
 Pigeon River (Michigansee), in Michigan
 Pigeon River (Michigansee, Wisconsin), im Sheboygan County, Wisconsin
 Pigeon River (Mississippi River), in Minnesota
 Pigeon River (Mullett Lake), in Michigan
 Pigeon River (St. Joseph River), in Indiana und Michigan